

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jack Lisowski, (1991- ), joueur de snooker anglais ;
Jerzy Lisowski, (1928-2004), critique littéraire et traducteur franco-polonais ;
 Paweł Lisowski, (1991- ), footballeur professionnel polonais ;
 Tomasz Lisowski, (1985- ), footballeur polonais.

Homonymie
Homonymie de patronyme